Název Koječín má více sídel:
 Koječín (Herálec), část obce Herálec v okrese Havlíčkův Brod
 Koječín (Čepřovice), část obce Čepřovice v okrese Strakonice

Podobné názvy 
 Kojetín (rozcestník)

Externí odkazy